Harpalyce ou Harpalycé peut désigner :'
 dans la mythologie grecque
 Harpalycé, une fille d'Harpalycos ;
 Harpalycé, une fille de Clyménos ;
 Harpalycé, un satellite naturel de Jupiter ;
 Harpalyce, un genre botanique de la famille des fabacées ;
 Harpalyce, un navire coulé par UB-4 durant la Première Guerre mondiale ;
 en entomologie
 Delias harpalyce, un papillon de la famille des pieridae ;
 Euphaedra harpalyce, un papillon de la famille des euphaedrae.